Hagenhorst ist ein deutscher Ortsname:
 Hagenhorst, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Jurkówko, Forstsiedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hagenhorst, Kreis Belgard, Pommern, seit 1945: Kocury (Połczyn-Zdrój), Dorf im Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen